Agua Azul puede referirse a:
 Cascadas de Agua Azul, en Chiapas, México.
 Parque Agua Azul, en la Ciudad de Guadalajara
 Concesionaria VW Agua Azul, en la Ciudad de Guadalajara